Bocatius steht als latinisierte Form des Familiennamens Bock für:

 Anton Bocatius (um 1550–1600), deutscher evangelischer Theologieprofessor und Superintendent von Parchim
 Johannes Bocatius (1569–1621), niedersorbischer Politiker und Gelehrter in Ungarn, siehe Johannes Bock

Siehe auch:
 Liste latinisierter Namen